Fotbollsallsvenskan 1996 spelades 21 april–26 oktober 1996 och vanns av IFK Göteborg, som därmed erövrade sitt 17:e svenska mästerskap. Vårsäsongen spelades 21 april–3 juli, och höstsäsongen spelades 25 juli–26 oktober 1996.

Förlopp
Seriepremiären skulle egentligen spelats den 8 april, men fick skjutas upp två veckor på grund av tjäle i marken. Först sköts premiären upp en vecka, till 14 april och slutligen till 21 april då man kunde komma igång.
Efter publikoroligheter i samband matchen IFK Göteborg–Djurgårdens IF (3–0) den 26 augusti på Gamla Ullevi beslutade klubbledningen för Djurgårdens IF, vars supportrar kastat stenar och flaskor samt idkat skadegörelse, att spela hemmamatchen mot Halmstads BK den 15 september på Stockholms stadion utan åskådare. Matchen slutade 1–1 och var den första fotbollsmatchen i Sverige där ingen publik tilläts.
Allsvenskan fick en kanadensisk spelare för första gången, då Nick Dasović under säsongen värvades till Trelleborgs FF.
IFK Göteborg vann serien, och till skillnad från 1995 års säsong spelade laget stabilt hela säsongen, men med vissa motgångar, exempelvis förlusten med 0–6 mot AIK i Solna den 11 augusti, och kunde avgöra serien redan i omgång 24, då man vann med 6-0 över Trelleborgs FF borta på Vångavallen i Trelleborg den 12 oktober, vilket gjorde de två kvarstående omgångarna betydelselösa i guldstriden.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Kval till Allsvenskan 1997 

Trelleborgs FF och Ljungskile SK till Allsvenskan 1997.

Skytteligan 
 19 mål: Andreas Andersson, IFK Göteborg
 13 mål: Marino Rahmberg, Degerfors IF samt Hans Eklund, Östers IF
 12 mål: Robert Steiner, IFK Norrköping samt Steve Galloway, Umeå FC
 11 mål: Dan Sahlin, Örebro SK
 10 mål: Magnus Gustafsson, IFK Norrköping

Publiksiffror

Högsta publiksiffror 
 24 508: Malmö FF–Helsingborgs IF 1–1, Malmö stadion den 27 maj 1996
 16 476: IFK Göteborg–Helsingborgs IF 4–1, Gamla Ullevi den 29 juni 1996
 16 159: Helsingborgs IF–IFK Göteborg 1–1, Olympia den 31 juli 1996
 15 731: AIK–Djurgårdens IF 1–0, Råsunda den 5 juni 1996
 15 063: IFK Göteborg–IFK Norrköping 2–0, Gamla Ullevi den 21 oktober 1996

Lägsta publiksiffror 
 0: Djurgårdens IF–Halmstads BK 1–1, Stockholms stadion den 15 september 1996

Publiksnitt per lag 
 9 673: Helsingborgs IF
 8 245: IFK Göteborg
 6 107: Örebro SK
 6 065: AIK
 5 550: Umeå FC
 5 277: Degerfors IF
 5 244: Malmö FF
 4 307: Halmstads BK
 4 059: IFK Norrköping
 4 060: IK Oddevold
 3 898: Djurgårdens IF
 2 853: Östers IF
 2 357: Trelleborgs FF
 2 214: Örgryte IS

Svenska mästarna 
 Tränare: Mats Jingblad

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1996
1996
Fotbollssäsongen 1996